

Cieki wodne w Polsce 
 Dębnica – rzeka, lewy dopływ rzeki Parsęta
 Dębnica – struga, dopływ rzeki Łeba
 Dębnica – struga, dopływ rzeki Stoła

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dębnica – część wsi Dziwigórz w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin
 Dębnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Dębnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Dębnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Dębnica – część wsi Kielno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Dębnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Dębnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice

Zobacz też 
 Dębnica Kaszubska